El término igualdad de derechos puede aludir, en esta enciclopedia:

 a la igualdad ante la ley, la no discriminación o la ausencia de privilegios -por motivos de identidad colectiva- dentro de un sistema jurídico;
 a la igualdad de libertad, el derecho de todo individuo a disfrutar de su libertad individual.